Nephthys (Nebet-Het) este o zeiță egipteană, fiica cea mai mică a cuplului Geb - Nut, soția lui Seth, mama lui Anubis, sora lui Isis și Osiris, protectoare a morților și a zeului cu cap de babuin Hapi. 

A participat la ritualul readucerii la viață a lui Osiris. Cei morți trebuie să scape de bandajele cu care au fost mumificați (părul ei) pentru a ajunge la viața de apoi. Originală din Heliopolis, nu a avut temple dedicate exclusiv ei, dar stă alături de Isis și de Osiris la Ultima Judecată. A fost de asemeni asociată cu zeița Anuket.
Deși soție a zeului demonic Seth, în lupta lui fratricidă, Nephtys este mereu de partea victimei (Osiris). În această împrejurare, neavând copii de la soț, își arată nestăpânita dorință de a avea un copil de la Osiris ; de aceea, fie că îl îmbată, fie că se deghizează ca Isis (cu care era geamănă), zeița reușește să își împlinească dorința și astfel îl naște pe Anubis.
De frica răzbunării lui Seth, își părăsește copilul imediat după naștere, acesta fiind adoptat de Isis. Nephtys a fost adorată în special în perioada heliopolitană, însă în rest rămâne o prezență mitologică enigmatică.

Genealogia lui Nephthys

Bibliografie 
Kernbach, Victor, Dicționar de mitologie generală, București, 1983

Mitologia egipteană
Zeițe ale morții
Zeițe egiptene
Eponime ale asteroizilor